Les Ero/Mini-Ero, une gamme de pistolets mitrailleurs croates.
 , un genre d'araignées.

Patronyme 

 Ikponwosa Ero, avocate nigériane.